Бе́ртольд (также Бертхольд) — немецкое мужское имя, а также фамилия.

Носители имени 

 Бертольд — герцог Баварии.
 Бертольд — патриарх Аквилеи.
 Бертольд I — герцог Каринтии.
 Бертольд I — герцог Швабии.
 
 Бертольд III (ум. 1122) — герцог Церинген.
 Бертольд III (ок. 1110/1115 — 1188) — граф Андекса, маркграф Истрии и Крайны.
 
 Бертольд V Церинген (ок. 1160—1218) — герцог Церингенский.
 Бертольд VII (1272—1340) — с 1284 года граф Хеннеберг-Шлойзинген из рода Хеннебергов.
 Бертольд Баденский (1906—1963) — глава правящего дома Бадена.
 Бертольд Калабрийский (ум. 1195) — святой католической церкви, основатель монашеского ордена кармелитов.
 Бертольд Регенсбургский (ок. 1210—1272) — немецкий народный проповедник средневековья.
 Бертольд Рейсенсбургский (ок. 930/935 — ок. 999) — пфальцграф Баварии, граф Гайзенфельда и Вассербурга.
 Бертольд фон Брюхавен — рыцарь Тевтонского ордена, комтур Бальги, Рагнит и Кёнигсберга.
 Бертольд фон Вальбек (ум. 1018) — граф Вальбека.
 Бертольд фон Танненроде — ландмейстер Тевтонского ордена в Германии.
 Бертольд Хартвиг фон Бюлов (1611—1667) — немецкий барон и шведский военный деятель, генерал-майор пехоты.
 Бертольд Шварц — немецкий монах.
 Бертольд Шульте — второй епископ Икскюльский.
 Бертольд из Голле — немецкий поэт.

Носители фамилия 
 Бертольд, Альфонс (1910—1993) — ливский поэт и переводчик.
 Бертольд, Арнольд Адольф (1803—1863) — немецкий физиолог и зоолог.
 Бертольд, Виктор — последний носитель ливского языка.
 Бертхольд, Вилль (1924—2000) — немецкий писатель, публицист и прозаик.
 Бертхольд, Герхард (1891—1942) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант вермахта.
 Бертольд, Леонард (1774—1822) — немецкий протестантский богослов.
 Бертольд, Йоханнес — немецкий музыкант, вокалист, автор текстов и музыки.
 Бертольд, Рудольф (1891—1920) — германский лётчик-истребитель.
 Бертольд, Томас (род. 1964) — немецкий футболист.
 Кристинь, Гризелда (урождённая Бертольде, ; 1910—2013) — старейшая представительница ливского народа и старейшая в мире носительница ливского языка.

Другое 
 Бертольда — астероид, открытый в 1896 году и названный в честь Бертольда I (герцога Каринтии).

Примечания